Женский политехнический институт:

 Московский женский политехнический институт — основан в 1908 году (частный).
 Санкт-Петербургский женский политехнический институт — основан в 1905 году.

См. также 
 Высшие женские курсы